Il termine Jagua appare in diversi significati in lingua spagnola:

 La Jagua de Ibirico, comune della Colombia nel Dipartimento di Cesar
 La Jagua del Pilar, comune della Colombia nel Dipartimento di La Guajira
 Fortezza di Jagua, castello ubicayo a Cienfuegos (Cuba)
 Jagua Nana, romanzo di Cyprian Ekwensi